Бори́с Ви́кторович Са́вин (18 июля 1936, Москва — 9 мая 2020, там же) — советский, российский и немецкий художник-. Работал на студии «Мульттелефильм» творческого объединения «Экран».

Биография 
Родился 18 июля 1936 в Москве.

В 1954—1959 получал образование в МИСИ им. Куйбышева, учился в рисовальных классах при Московском художественном институте имени В. И. Сурикова. Записался на курсы художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм» в 1965 году, и окончил их в 1966.

Борис Савин работал аниматором на киностудии «Союзмультфильм» с 1968 по 1974, но свой большой творческий успех начал приобретать когда устроился работать на студии «Мульттелефильм» ТО «Экран» в 1974, где проработал до 1992 года. Последнее рабочее место Бориса Викторовича была студия «Хилос» в Дрездене, Германии, и проработал он там два года, с 1995 по 1997.

Пользовался большим успехом при создании кукольных мультфильмов.

В 2007 был на панихиде Александра Михайловича Татарского.

8 апреля 2019, Борису Викторовичу вручили премию «Икар».

Ушёл из жизни 9 мая 2020 после тяжёлой болезни.

Фильмография 

 1970 — Отважный Робин Гуд
 1971 — Как ослик счастье искал
 1971 — Мальчик и мячик
 1971 — Сеча при Керженце
 1972 — Новогодняя сказка
 1973 — Волшебные фонарики
 1973 — Часы с кукушкой
 1973—1974 — Волшебник Изумрудного города (1; 4-5 серии)
 1974 — Федорино горе
 1974 — Шапокляк
 1975 — Дядя Фёдор, пёс и кот. Матроскин и Шарик
 1975 — В гостях у гномов
 1975 — Одуванчик
 1976 — Дядя Фёдор, пёс и кот. Митя и Мурка
 1976 — Дядя Фёдор, пёс и кот. Мама и папа
 1977 — Лоскутик и облако
 1977 — Два клёна
 1978 — Кто ж такие птички?
 1979 — Стальное колечко
 1979 — Большой секрет для маленькой компании
 1980 — Ночь рождения
 1980 — Солдатская сказка
 1980 — Как старик корову продавал
 1981—1982 — Жил-был Саушкин (2-3 серии)
 1981 — Шиворот-навыворот
 1981 — Мальчик шёл, сова летела
 1982 — Микрофильмы
 1982 — Чертёнок № 13
 1982 — Возвращение со звёзд
 1983 — Шалтай-Болтай
 1983 — Падал прошлогодний снег
 1984 — Ученик волшебника
 1984 — Волшебная лопата
 1984 — КОАПП. Чёрный заяц
 1984 — КОАПП. Что услышала медуза
 1985 — Советы профессора Чайникова
 1985 — КОАПП. Сонное царство
 1986 — Площадь картонных часов
 1986 — Снегопад из холодильника
 1986 — Урок музыки
 1987 — Ах, принцесса!
 1988 — Правитель Турропуто
 1989 — Доктор Бартек и смерть (1-2 серии)
 1990 — Роковая любовь
 1990 — Проклятая книга
 1991 — Соловей
 1993 — Несколько страниц из жизни призрака

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 

Мультипликаторы XX века
Мультипликаторы XXI века
Лауреаты премии «Икар»